Deiffelt (België), een plaats in de Belgische gemeente Gouvy.
Deiffelt (Luxemburg), een plaats in de Luxemburgse gemeente Wincrange.